Zakhara est un continent imaginaire situé sur la planète Abeir-Toril dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, et représente la campagne connue sous le nom de Al-Qadim et s'inscrivant dans le décor de campagne des Royaumes oubliés.

Situation géographique

Loin dans le sud, au-delà des terres mythiques d'Halruaa et de Luiren, de Durpar et de Var-la-Dorée, se trouve un monde très différent, aussi étrange que Maztica et aussi puissant que Kara-Tur. Situé sur le bord lointain de la Grande Mer, c'est une terre sèche et brûlante composée de déserts et de montagnes rocheuses, dont les grandies villes se sont concentrées sur les côtes pour pouvoir commercer et se procurer de l'eau. Ce royaume est connu sous le nom de Zakhara, le Monde Brûlant, la Terre du Destin.

Culture

Au premier abord, la culture zakharienne semble apparentée à celle des Empires de la Côte, ou aux tribus du désert de l'Anauroch et de fait, il se peut qu'il y ait une lointaine connexion entre elles (magique ou autre). Mais la Terre du Destin possède une civilisation solide et unifiée, que les Barbares du Nord, comme les appellent moqueusement ses habitants, n'ont pas réussi à ébranler. Ses dieux sont rassemblés en un unique panthéon, et ses dirigeants font fréquemment appel aux génies pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Des objets tels que des anneaux de djinn ou des tapis volants, que l'on ne trouve que rarement dans les Royaumes, sont paraît-il vendus sur les marchés de Zakhara, et on dit que chaque personne née à cet endroit est de sang royal. La véracité de tels dires a peut-être été distordue par la distance que ces histoires ont dû franchir. Zakhara, tout comme Kara-Tur, est séparée de Féerune par un immense désert, si bien que ceux qui osent braver la Grande Mer sont le plus souvent des aventuriers et des marchands en quête de nouveauté ou de profit. Toutefois, ces voyageurs doivent savoir que les Zakhariens croient dur comme fer qu'ils sont beaucoup plus avancés et civilisés que tous les autres peuples, et qu'ils traitent ces derniers en conséquence.

Zakhara sert d'univers au jeu vidéo Al-Qadim: The Genie's Curse.

Région des Royaumes oubliés
Continent de fiction